Ла Бандерита има више значења:

 Ла Бандерита (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Бандерита (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику